Look steht für:

 standardisierte Aspekte im Design, siehe Look and Feel
 eine modisches Konzept, siehe Modestil

Look ist der Name von:

 LOOK, französischer Fahrradhersteller
 Look (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke
 Look (Magazin), eingestelltes US-amerikanisches Magazin
 LOOK (Speicheralgorithmus), ein Disk-Scheduling-Algorithmus in der Informatik
 Look (Zigarettenmarke), dänische Zigarettenmarke
 Look Busreisen, deutsches ÖPNV-Unternehmen
 Lookphotos, Münchener Bildagentur

Look ist der Titel der folgenden Filme:

 Look (Film), amerikanischer Film von Adam Rifkin

Look ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Look, deutscher Judoka
 Claudia Look-Hirnschal (1962–2018), deutsche Moderatorin und Redakteurin
 Ernst-Rüdiger Look (* 1937), deutscher Geologe
 Hans-Günther van Look (1939–2007), deutscher Maler, Bildhauer und Autor
 John van Look, deutscher American-Football-Spieler
 Kairi Look (* 1983), estnische Kinderbuchautorin

Siehe auch:

 Looc
 Loock
 Loog